Karim Abdul-Jabbar Guédé, né le  à Hambourg (Allemagne), est un footballeur international slovaque d'origine togolaise. Il possède en outre la nationalité allemande.

Carrière

En club 

Après avoir appartenu successivement à deux clubs de Bratislava, l’Artmedia Bratislava et le ŠK Slovan Bratislava de 2006 à 2012, il a joué entre  et  au poste de milieu défensif avec le SC Fribourg. Il met un terme à sa carrière en 2019 après une ultime saison au SV Sandhausen

En équipe nationale 
Guédé aurait dû participer à la coupe du monde 2006 avec l'équipe du Togo mais il est remplacé par Franck Atsou après s'être blessé. Il ne compte aucune sélection en équipe nationale. Guédé veut devenir citoyen slovaque, pour pouvoir jouer avec l'Équipe de Slovaquie de football. Cela se réalise : en , il obtient la nationalité slovaque et le , il joue pour la première fois avec la sélection slovaque lors du match amical contre l'Autriche.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international slovaque
Footballeur togolais
Footballeur allemand
Joueur du SC Concordia Hambourg
Joueur du FC Petržalka 1898
Joueur du ŠK Slovan Bratislava
Joueur du SC Fribourg
Joueur du SV Sandhausen
Naissance le 7 janvier 1985
Naissance à Hambourg